Фюлиньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Сулен-Дюи. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10163.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к востоку от Парижа, в 75 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 51 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 29 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 22 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 83,3 %). Из 22 активных работали 21 человек (12 мужчин и 9 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 7 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Фюлиньи (XVIII век). Памятник истории с 2003 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об